W Rumunii
 Dealu Mare – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Galicea
 Dealu Mare – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Ionești
 Dealu Mare – wieś w okręgu Bacău, w gminie Măgura
 Dealu Mare – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Vălișoara
 Dealu Mare – wieś w okręgu Kluż, w gminie Rișca
 Dealu Mare – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Coroieni
 Dealu Mare – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Gușoeni